Kemi ist:

 Kemi, finnische Stadt
 (1508) Kemi, Asteroid

Siehe auch:
 Kemi-Tornio
 Kemi-Lappmark
 Kemi-Oba-Kultur
 Kem (Stadt), russische Stadt